Кирей Василь Тадейович (1879  — † 1942) — український військовий діяч , генерал-хорунжий 
 Кирей Іван Тадейович (4 січня 1876 - до 1961) — старшина Дієвої армії УНР

Українські прізвища